Анатолий Абрамович Крутянский (29 августа 1927, Москва — 1994) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1962). Механик.

Выступал за «Спартак» (Ленинград). Лучший результат в первенствах Ленинграда (1958) — 3—4-е места.

Награды 

 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты СССР
Моряки Великой Отечественной войны